Климонтович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 
 Климонтович, Юрий Львович (1924—2002) — советский и российский учёный, специалист в области статистической физики, физики плазмы.